Zuckerdicksaft, kurz auch Dicksaft, ist ein Zwischenprodukt der Zuckerfabrikation aus Zuckerrüben.

Der Dünnsaft (ca. 16 % Trockensubstanz) ist das Endprodukt der Saftreinigung. Sobald dieser in 4 bis 6 Stufen auf 70 bis 75 % Trockensubstanz konzentriert wurde, handelt es sich um den Dicksaft. Der nächste Schritt in der Zuckergewinnung ist die Kristallisation.

Einzelnachweise 

Zucker als Thema